Quatre navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Svärdfisken (en suédois : espadon) :
 Le , une galère lancée en 1713
 Le , une semi-galère lancée en 1739
 Le , un sous-marin lancé en 1914.
 Le , un sous-marin lancé en 1940.

Notes et références